Levenstein ist der Familienname folgender Personen:

Adolf Levenstein (1870–1942), deutscher Sozialforscher
Yechezkel Levenstein (1885–1974), israelisch-orthodoxer Rabbiner

Siehe auch:
 Lewenstein